Le terme Gounamitz peut se référer à:

Toponymie 

 Rivière Gounamitz, un affluent de la tête de la rivière Ristigouche, coulant dans le Nord-Ouest du New Brunswick, Canada.
 Branche Nord de la rivière Gounamitz, New Brunswick, Canada.
 Branche Ouest de la rivière Gounamitz, New Brunswick, Canada.
 Lac Gounamitz, New Brunswick, Canada.